A Golden Globe-díj a legjobb férfi főszereplőnek (televíziós minisorozat vagy tévéfilm) elismerést a Golden Globe-díj-átadón adják át, a kategóriát 1982-ben vezették be.

Az 1980-as évek 
(A díjazottak félkövérrel vannak jelölve)

 1982:
Mickey Rooney – Bill (Bill 1981)
Timothy Hutton – Hosszú az út hazafelé (A Long Way Home 1981)
Peter O’Toole – Masada (Masada 1981)
Peter Strauss – Masada (Masada 1981)
Danny Kaye – A túlélő (Skokie 1981)
Ray Sharkey – Bill Carney megpróbáltatásai (The Ordeal of Bill Carney 1981)
Dirk Bogarde – Patricia Neal története (The Patricia Neal Story 1981)
 1983:
Anthony Andrews – Az utolsó látogatás (Brideshead Revisited 1982)
Jeremy Irons – Az utolsó látogatás (Brideshead Revisited 1982)
Sam Waterston – (Opperheimer 1982)
Philip Anglim – Az elefántember (TV) (The Elephant Man 1982)
Robby Benson – (Two of a Kind 1982)
 1984:
Richard Chamberlain – Tövismadarak (The Thorn Birds 1983)
Robert Blake – (Blood Feud 1983)
Peter Strauss – (Heart of Steel 1983)
Martin Sheen – Kennedy Kennedy 1983)
Louis Gossett Jr. – Sadat (Sadat 1983)
1985:
Ted Danson – Apa és leánya (Something About Amelia 1984)
Treat Williams – A vágy villamosa (A Streetcar Named Desire 1984)
James Garner – (Heartsounds 1984)
Jason Robards – Sakharov (Sakharov 1984)
Sam Neill – (Reilly: Ace of Spies 1983)
1986:
Dustin Hoffman – Az ügynök halála (Death of Salesman 1985)
Kirk Douglas – (Amos 1985)
Peter Strauss – Kane és Abel (Kane & Abel 1985)
Richard Chamberlain – Wallenberg: Egy hős története (Wallenberg: A Hero's Story 1985)
Richard Crenna – (The Rape of Richard Beck 1985)
1987:
James Woods – Az ígéret (Promise 1986)
Jan Niklas – Nagy Péter (Peter the Great 1986)
James Garner – Az ígéret (Promise 1986)
Mark Harmon – (The Deliberate Stranger 1986)
John Ritter – (Unnatural Causes 1986)
1988:
Randy Quaid – (LBJ: The Early Years 1987)
Mark Harmon – (After the Promise 1987)
Judd Nelson – Milliárdos fiúk klubja (Billionaire Boys Club 1987)
Alan Arkin – Szökés Sobiborból (Escape from Sobibor 1987)
James Woods – Szerelemben és háborúban (In Love and War 1987)
Jack Lemmon – Hosszú út az éjszakába (Long Day's Journey Into Night 1987)
1989:
Stacy Keach – Hemingway (Hemingway 1988)
Michael Caine – Hasfelmetsző Jack (Jack the Ripper 1988)
Richard Chamberlain – A Bourne-rejtély (The Bourne Identity 1988)
Jack Lemmon – (The Murder of Mary Phagan 1988)
Anthony Hopkins – A tizedik (The Tenth Man 1988)

Az 1990-es évek 
(A díjazottak félkövérrel vannak jelölve)

1990:
Robert Duvall – Texasi krónikák (Lonesome Dove 1989)
Ben Kingsley – Simon Wiesenthal története (Murderers Among Us: The Simon Wiesenthal Story 1989)
James Woods – A nevem Bill W. (My Name is Bill W. 1989)
Lane Smith – (The Final Days 1989)
John Gielgud – A sas felszáll (War and Remembrance 1988)
1991:
James Garner – A kitüntetés napja (Decoration Day 1990)
Steven Bauer – (Drug Wars: The Camarena Story 1990)
Michael Caine – Dr. Jekyll és Mr. Hyde (Jekyll & Hyde 1990)
Tom Hulce – (Murder in Mississippi 1990)
Burt Lancaster – Az operaház fantomja (The Phantom of the Opera 1990)
Rick Schroder – (The Stranger Within 1990)
1992:
Beau Bridges – Az elnök szolgálatában (Without Warning: The James Brady Story 1991)
Peter Falk – Columbo - A rocksztár gyilkosa (Columbo: Columbo and the Murder of a Rock Star 1991)
Sam Elliott – Conagher (Conagher 1991)
Sam Neill – Elfújja a szél (One Against the Wind 1991)
Sidney Poitier – (Separate But Equal 1991)
1993:
Robert Duvall – Sztálin (Stalin 1992)
James Woods – Egy elhibázott élet (Citizen Cohn 1992)
Anthony Andrews – Drágakövek (Jewels 1992)
Philip Casnoff – Sinatra (Sinatra 1992)
Jon Voight – (The Last of His Tribe 1992)
1994:
James Garner – A füstbement terv (Barbarians at the Gate 1993)
Jack Lemmon – Színházi élet (A Life in the Theater 1993)
Matthew Modine – Drágakövek (And the Band Played On 1993)
Peter Falk – Columbo - Nehéz ügy (Columbo: It's All in the Game 1993)
Peter Strauss – Büszke férfiak (Men Don't Tell 1993)
1995:
Raúl Juliá – Lassú tűzön (The Burning Season 1994)
Samuel L. Jackson – Fejjel a falnak (Against the Wall 1994)
James Garner – Az idő múltával (Breathing Lessons 1994)
Rutger Hauer – A Harmadik Birodalom (Fatherland 1994)
Alan Alda – Bátorsági próba (White Mile 1994)
1996:
Gary Sinise – Truman (Truman 1995)
Alec Baldwin – A vágy villamosa (A Streetcar Named Desire 1995)
James Woods – Megbélyegezve: a McMartin-per (Indictment: The McMartin Trial 1995)
Chales S. Dutton – (The Piano Lesson 1995)
Laurence Fishburne – Pilóták háborúja (The Tuskegee Airmen 1995)
1997:
Alan Rickman – Raszputyin (Rasputin 1996)
Stephen Rea – A Lindbergh-bébi elrablása (Crime of the Century 1996)
Armand Assante – Gotti (Gotti 1996)
Beau Bridges – (Losing Chase 1996)
James Woods – (The Summer of Ben Tyler 1996)
1998:
Ving Rhames – (Don King: Only in America 1997)
Jack Lemmon – Tizenkét dühös ember (12 Angry Men 1997)
Gary Sinise – George Wallace (George Wallace 1997)
Armand Assante – Odüsszeia (The Odyssey 1997)
Matthew Modine – (What the Deaf Man Heard 1997)
1999:
Stanley Tucci – Winchell (Winchell 1998)
Bill Paxton – Hazug háború (A Bright Shining Lie 1998)
Sam Neill – Merlin (Merlin 1998)
Patrick Stewart – Moby Dick (Moby Dick 1998)
Christopher Reeve – Hátsó ablak (Rear Window 1998)
Peter Fonda – Vihar (The Tempest 1998)

A 2000-es évek 
(A díjazottak félkövérrel vannak jelölve)

2000:
Jack Lemmon – Majomper (Inherit the Wind 1999)
Sam Shepard – Dash és Dilly (Dash and Dilly 1999)
Liev Schreiber – Az Aranypolgár születése (RKO 281 1999)
Jack Lemmon – Leckék az Életről (Tuesdays with Morrie 1999)
Tom Sizemore – Tanúvédelem (Witness Protection 1999)
2001:
Brian Dennehy – Az ügynök halála (Death of a Salesman 2000)
James Woods – Tiltott képek (Dirty Pictures 2000)
Andy García – A legendás trombitás (For Love or Country: The Arturo Sandoval Story 2000)
Alec Baldwin – Nürnberg (Nuremberg 2000)
Brian Cox – Nürnberg (Nuremberg 2000)
2002:
James Franco – James Dean (James Dean 2001)
Barry Pepper – Baseball-barátok (61* 2001)
Ben Kingsley – Anne Frank igaz története (Anne Frank: The Whole Story 2001)
Damian Lewis – Az elit alakulat (Band of Brothers 2001)
Kenneth Branagh – Az összeesküvés (Conspiracy 2001)
2003:
Albert Finney – Churchill – A brit oroszlán  (The Gathering Storm 2002)
William H. Macy – Házról, házra (Door to Door 2002)
Michael Keaton – Élőben Bagdadból (Live from Baghdad 2002)
Michael Gambon – Háború a háborúról (Path to War 2002)
Linus Roache – Robert F. Kennedy (RFK 2002)
2004:
Al Pacino – Angyalok Amerikában (Angels in America 2003)
Antonio Banderas – És a főszerepben Pancho Villa, mint maga (And Starring Pancho Villa as Himself 2003)
Tom Wilkinson – Meghasonlás (Normal 2003)
Troy Garity – (Soldier's Girl 2003)
James Brolin – (The Reagans 2003)
2005:
Geoffrey Rush – Peter Sellers élete és halála (The Life and Death of Peter Sellers 2004)
Jamie Foxx – A Megváltás: Stan Tookie Williams története (Redemption: The Stan Tookie Williams Story 2004)
Mos Def – A "Kék baba" műtétek (Something the Lord Made 2004)
Patrick Stewart – Az oroszlán télen (The Lion in Winter 2003)
William H. Macy – (The Wool Cap 2004)
2006:
Jonathan Rhys Meyers – Elvis - A kezdet kezdete (Elvis 2005)
Ed Harris – A múlt fogságában (Empire Falls 2005)
Donald Sutherland – Mit ér egy élet (Human Trafficking 2005)
Bill Nighy – Kávé és szerelem (The Girl in the Café 2005)
Kenneth Branagh – (Warm Springs 2005)
2007:
Bill Nighy – Gideon lánya (Gideon's Daughter 2005)
Robert Duvall – Megtört ösvény (Broken Trail 2006)
Ben Kingsley – Mrs. Harris (Mrs. Harris 2005)
Michael Ealy – Sleeper Cell - Terrorista csoport (Sleeper Cell 2005)
Matthew Perry - A diadal (The Ron Clark Story 2006)
André Braugher – (Thief 2006)
Chiwetel Ejiofor – A cunami után (Tsunami: The Aftermath 2006)
2008:
Jim Broadbent – Longford (Longford 2006)
Ernest Borgnine – (A Grandpa for Christmas 2007)
Adam Beach – Wounded Knee-nél temessétek el a szívem (Bury My Heart at Wounded Knee 2007)
James Nesbitt – (Jekyll 2005)
Jason Isaacs – (The State Within 2006)
2009:
Paul Giamatti – John Adams (John Adams 2008)
Kiefer Sutherland – 24 - Megváltás (24: Redemption 2008)
Ralph Fiennes – Bernard és Doris (Bernard and Doris 2006)
Kevin Spacey – Újraszámlálás (Recount 2008)
Tom Wilkinson – Újraszámlálás (Recount 2008)

A 2010-es évek 
(A díjazottak félkövérrel vannak jelölve)
2010:
Kevin Bacon – A lélek útja
Kenneth Branagh – Wallander
Chiwetel Ejiofor – Endgame
Brendan Gleeson – Into the Storm
Jeremy Irons – Georgia O'Keeffe
2011:
Al Pacino – Dr. Halál
Idris Elba – Luther
Ian McShane – The Pillars of the Earth
Dennis Quaid – The Special Relationship
Édgar Ramírez – Carlos
2012:
Idris Elba – Luther
Hugh Bonneville – Downton Abbey
William Hurt – Too Big to Fail
Bill Nighy – Page Eight (Materpiece)
Dominic West – The Hour
2013:
Kevin Costner – Hatfield–McCoy-viszály
Benedict Cumberbatch – Sherlock
Woody Harrelson – Versenyben az elnökségért
Toby Jones – The Girl
Clive Owen – Hemingway és Gellhorn
2014:
Michael Douglas – Túl a csillogáson
Matt Damon – Túl a csillogáson
Chiwetel Ejiofor – Dancing on the Edge
Idris Elba – Luther
Al Pacino – Phil Spector
2015:
Billy Bob Thornton – Fargo
Martin Freeman – Fargo
Woody Harrelson – A törvény nevében
Matthew McConaughey – A törvény nevében
Mark Ruffalo – Igaz szívvel
2016:
Oscar Isaac – Mutassatok egy hőst
Idris Elba – Luther
David Oyelowo – Nightingale
Mark Rylance – Wolf Hall
Patrick Wilson – Fargo
2017:
Tom Hiddleston – The Night Manager
 Riz Ahmed – Aznap éjjel
 Bryan Cranston – A végsőkig
 John Turturro – Aznap éjjel
 Courtney B. Vance – American Crime Story: Az O. J. Simpson-ügy
2018:
Ewan McGregor – Fargo
Robert De Niro – Hazugságok mágusa
Jude Law – Az ifjú pápa
Kyle MacLachlan – Twin Peaks
Geoffrey Rush – Géniusz
2019:
Darren Criss – Anmerican Crime Story: A Gianni Versace-gyilkosság
Antonio Banderas – Géniusz
Daniel Brühl – Az elmeorvos
Benedict Cumberbatch – Patrick Melrose
Hugh Grant – Egy nagyon angolos botrány

A 2020-as évek 
(A díjazottak félkövérrel vannak jelölve)
2020:
Russell Crowe – A legharsányabb hang
Christopher Abbott – A 22-es csapdája
Sacha Baron Cohen – Az izraeli kém
Jared Harris – Csernobil
Sam Rockwell – Fosse/Verdon
2021:
Mark Ruffalo – Ez minden amit tudok
Bryan Cranston – Your Honor
Jeff Daniels – The Comey Rule
Hugh Grant – Tudhattad volna
Ethan Hawke – The Good Lord Bird
2022:
 Michael Keaton – Dopesick
 Paul Bettany – WandaVízió 
 Oscar Isaac – Jelenetek egy házasságból 
 Ewan McGregor – Halston 
 Tahar Rahim – A kígyó
2023:
 Evan Peters – Jeffrey Dahmer – Szörnyeteg: A Jeffrey Dahmer-sztori
 Taron Egerton – Fekete madár
 Colin Firth – Az utolsó lépcsőfok
 Andrew Garfield – Under the Banner of Heaven
 Sebastian Stan – Pam és Tommy

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 HFPA – Nominations and Winners 

Férfifőszereplőtelevíziós